Может означать:
 Пресс Фото России (с 1995) — конкурс фотожурналистов СНГ.
 Русс Пресс Фото (с 2010) — российский некоммерческий культурный проект.
 Уорлд Пресс Фото (с 1955) — престижный международный конкурс фотожурналистов.